UFC Fight Night: Volkan vs. Smith (также известно как UFC Fight Night 138) — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое пройдёт 27 октября 2018 в «Avenir Centre» (Монктон, Канада).

История турнира 
В то время как UFC провела много мероприятий по всей Канаде, мероприятие в провинции Нью-Брансуик станет первым в истории.

Хэдлайнером турнира станет поединок в полутяжелом весе между бывшим претендентом на чемпионский пояс Волканом Оздемиром и Энтони Смитом.

Второй бой турнира должен был пройти между Зубайрой Тухуговым и Артёмом Лобовым. Но Тухугов был дисквалифицирован из-за выскакивание в октагон в поединке UFC 229. Было объявлено, что новым противником Лобова станет американский боец Майкл Джонсон.

Бои

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: 
 Выступление вечера:

Выплаты

См. также 
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night